Rueda (Santa Fé)
Rueda (Valladolid)

Desambiguações de topônimos